Svensbosjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svensbosjön, Östergötland, sjö i Ydre kommun,  (39,8 ha)
Svensbosjön, Värmland, sjö i Karlskoga kommun,  (3,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn